

Појединачни рекорди током каријере

Одигране утакмице 

Лига 

Плеј-оф

Поени 

Лига 

Плеј-оф

Скокови 

Лига 

Плеј-оф

Асистенције 

Лига 

Плеј-оф

Украдене лопте 

Лига 

Плеј-оф

Блокаде 

Лига 

Плеј-оф

Погоци за три поена 

Лига 

Плеј-оф

Појединачне награде

Најкориснији играч НБА финала

Тренер године НБА

НБА играч који је највише напредовао

Шести играч године НБА

Новајлија године НБА

Идеални тим НБА

Идеални одбрамбени тим НБА

Идеални тим новајлија НБА 

Прва постава

Друга постава

НБА Ол-стар меч

Играчи

Победник НБА такмичења у брзом шутирању тројки

Победник НБА такмичења у закуцавањима

Референце 

Торонто репторси